Trębaczów – wieś w województwie lubelskim, w powiecie łęczyńskim, w gminie Łęczna 
 Trębaczów – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Opatowiec 
 Trębaczów – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim, w gminie Perzów